Cătălin Fătu () este un fotograf român de portret și fashion care și-a început cariera în anul 2005.

Carieră 
La vârsta de 21 ani Cătălin și-a început cariera de fotograf făcând trecerea de la fotografia analog la cea digitală, axându-se pe fotografia de portret, editorial și fashion. Opera artistică a fotografului Catalin Fătu este dedicată într-o majoritate covârșâtoare frumuseții feminine, tânărul mărturisind că este dependent și fascinat de feminitate, într-o eră în care polaritatea sexelor este tot mai estompată.

Din 2010 este membru al asociatiei "American Photographic Artists"

Premii 
În luna decembrie a anului 2016, iClara Media Awards i-a înmânat premiul „Cel mai bun fotograf al anului 2016 in România”.

Note

Legături externe 

 Site oficial
 Facebook
 Portofoliu "American Photographic Artists"
 

Nașteri în 1984
Fotografi români
Bucureșteni
Oameni în viață